Karl von Breuner ist der Name folgender Personen:
* Karl Adam Anton von Breuner (1689–1777), Adeliger, Oberster Justizpräsident und Landeshauptmann der Steiermark
 Karl Thomas Franz von Breuner (1719–1800), österreichischer Adeliger, Präsident der innerösterreichischen Regierung, Appellationspräsident von Innerösterreich und Landeshauptmann der Steiermark
 Karl Wichard von Breuner (1656–1729), Adeliger, Innerösterreichischer Hofkammerpräsident und Landeshauptmann der Steiermark